Jean-Baptiste Descamps (I) (1706 - 1791), Franse kunstschilder en vader van
 Jean Baptiste Marc Antoine Descamps (II) (1742-1836), Franse kunstschilder en zoon van

Zie ook

 Descamps (doorverwijspagina)